František II. Neapolsko-Sicilský (16. ledna 1836 Neapol – 27. prosince 1894 Arco) náležel k neapolsko-sicilské větvi Bourbonů a byl posledním králem Království obojí Sicílie.

Původ 
Byl jediným dítětem narozeným z prvního manželství neapolsko-sicilského krále Ferdinanda II. s Marií Kristýnou Savojskou, která zemřela krátce po porodu. Za necelý rok se jeho otec oženil znovu a Františkovou náhradní matkou se stala Marie Tereza Habsburská.

Život 
Dne 3. února 1859 se v Bari oženil se sestrou rakouské císařovny Alžběty, Marií. Manželství nebylo ihned konzumováno, protože František trpěl fimózou a následně podstoupil nutnou operaci. Jediná dcera Marie Pia se pak narodila až po desetiletém manželství.

Dne 22. května 1859 zemřel v Casertě jeho otec a František usedl na trůn jako poslední král obojí Sicílie. Politická situace v zemi nebyla příznivá, protože lid volal po sjednocení Itálie a odchodu Bourbonů. Do čela povstání se postavil Giuseppe Garibaldi, který v květnu roku 1860 přistál v sicilské Marsale, po třídenní bitvě dobyl Palermo a přinutil Františka ke kapitulaci. Z pověření sardinského krále Viktora Emanuela II. (1820–1878) se prohlásil sicilským diktátorem. Následně pokračoval v "osvobozování" pevninské části království a v listopadu téhož roku obsadil Neapol. František s rodinou opustil sídelní město a uchýlili se do pevnosti Gaeta, asi 80 km Neapole.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Bourbon-Obojí Sicílie
Katoličtí panovníci
Neapolsko-Sicilský František
Neapolsko-Sicilský František
Muži
Narození 16. ledna
Úmrtí 27. prosince
Narození v Neapoli
Králové obojí Sicílie
Zemřelí na diabetes mellitus
Pohřbení v bazilice sv. Kláry v Neapoli
Rytíři španělského Řádu zlatého rouna
Italští římští katolíci